ABCD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 606 амінокислот, а молекулярна маса — 68 597.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у мембрані, пероксисомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

ABC-транспортери